Zubeldia ist der Familienname folgender Personen:
Haimar Zubeldia (* 1977), spanischer Radrennfahrer
Igor Zubeldia (* 1997), spanischer Fußballspieler
Joseba Zubeldia (* 1979), spanischer Radrennfahrer